Пётр Васи́льевич Коменда́нт (, род. 18 июня 1932) — молдавский, советский и российский дипломат.

Биография 
В 1975—1981 годах — советник посольства СССР во Франции.

В 1981—1990 годах — министр иностранных дел Молдавской ССР.

С 23 августа 1990 по 11 января 1994 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР, затем (с 1991) России в Руанде.

Депутат Верховного Совета Молдавской ССР.

Дипломатический ранг 
Советник I класса.

Примечания

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 2, с. 59.
 Artur Cozma - Diplomația Republicii Moldova în perioada anilor 1944-2001 - Teză de doctorat (Academia de Științe a Moldovei, Chișinău, 2003)

Министры иностранных дел Молдавии
Народные комиссары и министры Молдавской ССР
Послы СССР в Руанде
Послы Российской Федерации в Руанде
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР
Члены КПСС